Бруде:

 Бруде I — король пиктов в 560—584/586 гг.
 Бруде II — король пиктов в 635—641 гг.
 Бруде III — король пиктов в 671—693 годах.
 Бруде IV — король пиктов в 696—706 гг.
 Бруде V — король пиктов в 761—763 гг.
 Бруде VI — король пиктов в 842 году.
 Бруде VII — король пиктов в 842—845 годах.